AWC – codice vettore ICAO di Titan Airways
 awc – codice ISO 639-3 della lingua wester acipa